Ла Луиса има више значења:

 Ла Луиса (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Луиса (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику